Kurt Jäckel ist der Name folgender Personen:

* Kurt Jäckel (Künstler) (1883–1966), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider
 Kurt Jäckel (Romanist) (1904–1937), deutscher Romanist